Farm steht für:
 Farm, einen landwirtschaftlichen Betrieb, siehe Bauernhof#Farm
 Farm, einen landwirtschaftlichen Betrieb in Namibia, siehe Farmen in Namibia
 Farm, einen landwirtschaftlichen Betrieb in Brasilien, siehe Fazenda
 Serverfarm, Gruppe von Server-Hosts
 Farmatyr, auch Farm, ein Name Odins in der nordischen Mythologie
 Farm (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ortsteil von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark

The Farm steht für:
 The Farm (Band), britische Band
 The Farm (Residenz), kanadisches Regierungsgebäude
 The Farm, umgangssprachlich für Camp Peary, militärisches Sperrgebiet der Vereinigten Staaten

Die Farm steht für:

 Die Farm (Dokumentarfilm), Film von Liz Garbus, Wilbert Rideau und Jonathan Stack
 Die Farm (Roman), Roman von John Grisham
 Die Farm (Doku-Soap), Reality-Show auf RTL

FARM steht als Abkürzung für:
 Bahnhof Armsheim nach DS 100

Siehe auch: